Janet Jackson's Rhythm Nation 1814 — четвертий студійний альбом американської поп/R&B-співачки Джанет Джексон. Реліз відбувся 19 вересня 1989 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Джанет Джексон 

Альбоми Джанет Джексон
Альбоми A&M Records